Montevallo – città della Contea di Shelby, Alabama (Stati Uniti d'America)
 Cratere Montevallo – cratere su Marte
 Montevallo – album di Sam Hunt del 2014